

Musica 
 Evil Genius – album di Gucci Mane del 2018

Televisione 
 Evil Genius: la vera storia della rapina più diabolica d'America – docu-serie del 2018 distribuita da Netflix

Videogiochi  
 Evil Genius – videogioco del 2004